Riversul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riversul (ort), São Paulo, 
 Riversul (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar